Convoquer son ban se disait au Moyen Âge de l'appel fait par le seigneur à ses vassaux pour les convoquer à la guerre, ou en assemblée extraordinaire pour entendre leur conseil et faire connaître sa volonté.

Historique
Du mot ban pris dans l'acception guerrière sont dérivés les mots  et seigneur banneret. 

Dans les appels faits pour service militaire, on distinguait  :
le ban proprement dit, composé des vassaux immédiats, convoqués par le roi lui-même, et 
l'arrière-ban, composé des vassaux convoqués par leurs suzerains.

La convocation pour le ban et l'arrière-ban pour raisons de guerre se poursuit dans le royaume de France jusqu'à la fin du règne du roi Louis XIV (roi de France et de Navarre de 1643 à 1715). On estime cependant que sur les 40 000 à 50 000 détenteurs de fiefs présents dans le royaume au début de l'époque moderne (), seuls 2000 à 3000 d'entre eux se présentent en armes pour le service du souverain, les autres choisissant de s'exonérer de ce devoir par le paiement d'une taxe spéciale.

Articles connexes
Enrôlement
Noblesse française
Ban (Moyen Âge)
Tableau chronologique des grades et emplois militaires des armées françaises

Droit féodal
Enrôlement